Södermanland este un län din Suedia. Reședința sa este orașul Nyköping.

Geografie

Zone urbane 
Următoarele sunt cele mai mari zece zone urbane din comitat (anul 2015) conform Biroului Central de Statistică al Suediei:

Demografie

Administrație 
Södermanlands län este compus din următoarele comune:
 Eskilstuna
 Flen
 Gnesta
 Katrineholm
 Nyköping
 Oxelösund
 Strängnäs
 Trosa
 Vingåker

Note 

Län în Suedia